Бусиа () — город в Кении, центр одноимённого округа в Западной провинции. Население — 51 981 человек (2009 год).

География 
Город расположен на самом западе Кении, возле границы с Угандой. Расстояние до столицы страны, Найроби, примерно составляет 430 км (по прямой — 359,3 км). Сразу через границу в Уганде находится округ, также носящий название Бусиа (с одноимённым административным центром). Неподалёку расположено озеро Виктория.

Климат

Экономика 
Город является важным торговым центром, через него, а также соседний город Малаба и , проходят торговые и людские потоки между странами Восточноафриканского сообщества.

Население 
Население города быстро растёт: если в 1999 году здесь проживало 30 777 человек, то в 2009 — 51 981. По численности население город находится на 43-м месте в стране.

Доля имеющих начальное образование — 72,3 % (7-е место по стране), среднее — 9,9 % (34-е место). По доступу населения к чистой воде Бусиа занимает 6-е место в Кении (82,9 %).

Примечания

Ссылки 

Города Кении